|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Coupe Banque Nationale) van 2016 vond plaats van 12 tot en met 18 september 2016 in de Canadese stad Quebec. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Annika Beck was het tweede reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Eugenie Bouchard bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Alla Koedrjavtseva.

De ongeplaatste Océane Dodin uit Frankrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Amerikaanse kwalificante Lauren Davis in twee sets. Dodin wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de kwartfinale – daarin moest zij de duimen leggen voor de latere winnares. Haar landgenote Ysaline Bonaventure verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Barbora Krejčíková en An-Sophie Mestach had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Krejčíková speelde samen met María Irigoyen – dit team was het tweede reekshoofd, en bereikte de halve finale.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Russische koppel Alla Koedrjavtseva en Aleksandra Panova in twee sets – beide sets eindigden in een tiebreak. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel, de eerste sinds drie jaar. Hlaváčková had daarnaast al zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Hradecká acht.

De Belgische Ysaline Bonaventure en haar partner Maria Sanchez (VS) waren het vierde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Quebec 2016
Quebec